Der Kanton Chaource war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Aube und in der Region Champagne-Ardenne. Er umfasste 25 Gemeinden im Arrondissement Troyes; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Chaource. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.

Der Kanton Chaource war 349,24 km² groß und hatte 4835 Einwohner im Jahr 2012.

Gemeinden 

Chaource
Aufgelöst 2015